Hille bezeichnet:

 Hille, eine Gemeinde im Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen
 Hille (Ortschaft), eine Ortschaft in der Gemeinde Hille
 einen Zufluss der Ruhr in Nordrhein-Westfalen, siehe Hillebach
 Kurzform von Helena; siehe Helena (Vorname) 
 Form von Hilde; siehe Hillebrand
 ein altes Küstenmotorschiff-Modell
 das Räumbootbegleitschiff Hille der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg, siehe M 60 (Schiff, 1917)#Geschichte
 Hille, auch Hiehle, Speicherraum über Ställen in einem Hallenhaus
 Hille Henschel, ein ehemaliges Werkzeugunternehmen, heute Teil von Hüller Hille
 Hille-Werke, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Hille ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hille (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Almut Hille (* 1968), deutsche Germanistin
 Andreas Hille (* 1955), deutscher Skispringer und Skisprungfunktionär
 Anja Hille (* 1956), deutsche Politikerin (SPD)
 Arnoldus Hille (1829–1919), norwegischer lutherischer Bischof
 Arnold Hille (1892–1959), deutscher Politiker
 Augustin I. Bartolomäus Hille (1786–1865), Bischof von Leitmeritz
 Bertil Hille (* 1940), US-amerikanischer Physiologe
 Dirk Hille (* 1963), deutscher Handballspieler und -trainer
 Einar Hille (1894–1980), US-amerikanischer Mathematiker
 Ellen Hille (* 1910; † unbekannt), deutsche Schauspielerin
 Frank Hille (1949–2004), deutscher Musiker
 Fritz Hille (1891–1949), deutscher Manager
 Fritz Hille (Politiker) (1882–1959), deutscher Lehrer und Politiker (NSDAP)

 Gertrud Rudloff-Hille (1900–1983), deutsche Kunst- und Theaterhistorikerin
 Hans-Joachim Hille (1921–1990), deutscher Diplomat
 Heinz Hille (1891–1954), deutscher Regisseur
 Henk Hille (* 1959), niederländischer Eishockeyspieler
 Henrik Hille (1881–1946), norwegischer lutherischer Bischof
 Horst Hille (Autor) (1920–1995), deutscher Autor
 Horst Hille (1941–2015), deutscher Maler und Grafiker
 Horst-Dieter Hille (1933–2002), deutscher Leichtathletiktrainer
 Jan Hille (* 1978), deutscher Filmeditor
 Johann von Hille (* um 1609; † 1684), brandenburgischer Kavallerieoffizier
 Julius Josef Hille (1860–1946), deutscher Metallindustrieller
 Karl Gustav von Hille (vor 1590–1647), Hofbeamter und Schriftsteller
 Martin Hille (* 1964), deutscher Historiker und Journalist
 Peter Hille (1854–1904), deutscher Schriftsteller
 Philipp Hille (1862–1915), katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Rolf Hille (* 1947), deutscher evangelikaler Theologe
 Rosa Maria Hille (* 1981), deutsche Malerin, Grafikerin und Textilkünstlerin
 Sebastian Hille (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Sigurd Hille (* 1950), norwegischer Politiker, Mitglied des Storting
 Veda Hille (* 1968), kanadische Singer-Songwriterin
 Walther Hille (1894–1945), deutscher Polizist und SS-Führer
 Wilhelm Hille (1803–1880), deutscher lutherischer Theologe und Abt von Amelungsborn